Herenakkoord (overeenkomst), een type overeenkomst
 Herenakkoord (cabaretgroep), een Nederlandse cabaretgroep